Никола́й Валенти́нович Па́влов (род. 13 марта 1951, Москва) — советский и российский , известный специалист по Германии. Доктор исторических наук, профессор.

Биография 
Родился 13 марта 1951 года в городе Москве.

В 1973 г. с отличием окончил факультет международной журналистики МГИМО МИД СССР по специальности «международные отношения».

1973—1976 гг. — секретарь-референт в исполнительном комитете Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

1976—1994 гг. — научный сотрудник, старший научный сотрудник, длительное время занимался научной и преподавательской деятельностью в Дипломатической академии МИД СССР (РФ).

В 1979 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «ХДС/ХСС в парламентской оппозиции 1969—1976 гг.: (Новые моменты стратегии и тактики)» (специальность 07.00.03 — всеобщая история)

В 1990 году в Дипломатической академии МИД СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Внешняя политика ФРГ в 80-е годы: (Концепции и практика правящих кругов)» (специальность 07.00.05 — история международных отношений и внешней политики). Официальные оппоненты — доктор исторических наук, профессор А. А. Ахтамзян, доктор исторических наук, профессор И. С. Кремер и доктор исторических наук, доцент А. И. Степанов. Ведущая организация — Академия общественных наук при ЦК КПСС.

С 1990 года — профессор Московского государственного лингвистического университета.

С 1994 по 1997 год — консультант Отдела, советник Управления межпарламентских связей Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В 1997—1999 гг. — заместитель Председателя Международного конгресса русских общин.

С 1999 года -уполномоченный ОПОО «Отечество» по связям с российскими соотечественниками за рубежом.

С 2000 по 2006 год — ведущий, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.

В 2006—2010 гг. — советник Посольства России в Германии.

Член Центрального правления Общества «Россия-Германия».

Имеет около 100 научных публикаций по внутренней и внешней политике ФРГ, СССР, России и международным отношениям общим объёмом 327 п.л.

Основные работы 
 Павлов Н. В. Американские «евроракеты»: военная угроза и политический шантаж / Н. В. Павлов, А. Н. Сидоров. — М.: Изд-во МГУ, 1983. — 256 с.
 Павлов Н. В. Внешняя политика ГДР на современном этапе / Н. В. Павлов. — М.: Дипакадемия, 1986.
 Павлов Н. В. Политика ФРГ в области безопасности в 80-е годы / Н. В. Павлов. — М.: Дипакадемия, 1988.
 Павлов Н. В. Внешняя политика ФРГ: концепции и реалии 80-х годов / Н. В. Павлов. — М.: Международные отношения, 1989. ISBN 5-7133-0060-9
 Павлов Н. В. Объединение, или Рассказ о решении германского вопроса с комментариями и отступлениями / Н. В. Павлов. — М.: Полигран, 1992. — 232 с.
 Павлов Н. В. Германия в современном мире: от двугосударственности к единству нации / Н. В. Павлов. — М.: МГЛУ, 1993.
 Павлов Н. В. Die deutsche Vereinigung aus sowjet-russischer Perspektive : Ein Bericht zur Lösung der deutschen Frage, versehen mit Kommentaren und historischen Rückblicken / N. Pawlow. — Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1996. — 260 S. — ISBN 978-3-631-48905-5.
 Павлов Н. В. Германия на пути в третье тысячелетие. Пособие по страноведению / Н. В. Павлов. — М.: Высшая школа, 2001. — 368 с. — ISBN 5-06-003999-4.
 Павлов Н. В. Государство и диаспоры: опыт взаимодействия / Н. В. Павлов, С. В. Кулешов, Т. В. Полоскова; отв. ред. Ю. Е. Фокин. — М. : Терра, 2001.
 Павлов Н. В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире / Н. В. Павлов. — М.: Наука. — 2005. — 410 с. — ISBN 5-02-033527-4.
 Павлов Н. В. Современная Германия: Учебн. пособие по страноведению / Н. В. Павлов. — М.: Высшая школа, 2005. — 567 с.: ил. — ISBN 5-06-005508-6.
 Павлов Н. В. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шредера / Н. В. Павлов, А. А. Новиков. — М.: Московские учебники, 2005. — 606 с. — ISBN 5-8443-0024-6.
 Павлов Н. В. История современной Германии 1945—2005 — М. : АСТ, Астрель, 2006. — 512 с. — ISBN 5-17-037872-6, 5-271-14177-2.
 Павлов Н. В. ФРГ в европейском интеграционном процессе/ФРГ и «третий мир» // Германия. Вызовы XXI века / Под ред. В. Б. Белова — М.: Весь мир, 2009. ISBN 978-5-7777-0467-2

Примечания

Ссылки 
 Павлов Н. В. Внешняя политика ГДР (1949—1990) // MGIMO.ru. — 2012. — Февраль.
 Павлов Н. В. Внешняя политика «большой коалиции». 2005—2009 гг.
 Павлов Н. В. Внешняя политика германской империи (1871—1918)
 Павлов Н. В. Внешняя политика Вемарской республики (1919—1932)
 Павлов Н. В. Внешняя политика третьего рейха (1933—1945)
 Павлов Н. В. Годовщина германского единства (Электронная публикация) // Международная жизнь. — 2010. — 2 октября.

Выпускники МГИМО
Преподаватели Московского лингвистического университета
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Сотрудники ИМЭМО
Преподаватели МГИМО